Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Richmond 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Rosalyn Fairbank che ha battuto in finale Kathy Jordan '6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie

 Barbara Potter (semifinali)
 Kathy Jordan (finale)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Yvonne Vermaak (primo turno)

 Rosalyn Fairbank (campionessa)
 Wendy White (semifinali)
 Camille Benjamin (quarti di finale)
 Pam Casale (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Richmond 1983